Pan Peabody i Sherman Show (ang. The Mr. Peabody & Sherman Show) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię DreamWorks Animation Television, Jay Ward Productions i DHX Media Vancouver, bazowany na seriach krótkometrażowych z lat 60. pod nazwą Peabody's Improbable History, która została wyemitowana jako część serialu Rocky, Łoś Superktoś i przyjaciele oraz na filmie Pan Peabody i Sherman z 2014 roku.

Premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 9 października 2015 na stronie internetowej platformy Netflix. W Polsce serial zadebiutował 7 maja 2016 na antenie Teletoon+. Od 10 września 2016 roku serial jest emitowany na kanale Polsat. Od 17 października 2018 roku emitowany był w Szóstce.

Fabuła 
Akcja serialu rozgrywa się w momencie, gdy świat dowiedział się o istnieniu kapsuły czasu, którą wymyślił i skonstruował najmądrzejszy na świecie pies-geniusz Pan Peabody. Pies nie tylko potrafi mówić, ale również wynalazł maszynę do podróży w czasie, a jego porad słuchają politycy. Wraz ze swoim czerwonowłosym przyjacielem Shermanem, przeżyje mnóstwo niezwykłych przygód, wybierając się swoim wehikułem w przeszłość.

Obsada 
 Chris Parnell – Pan Peabody
 Max Charles – Sherman
 Dieter Jansen – pan Hobson
 David P. Smith –
 pani Hughes,
 Orville Wright
 Da'Vine Joy Randolph – Christine
 Paul Rugg – Napoleon
 Dee Bradley Baker – Mozart
 Nolan North –
 Marco Polo,
 'John Sutter,
 Alexander Cartwright
 Josh Keaton – Wilbur Wright
 Grey Griffin – Kleopatra
 Fred Tatasciore –
 Winston Churchill,
 Zeus,
 Charles Dickens
.

Wersja polska 
Wersja polska: Master Film
Reżyseria: Jacek Kopczyński
Tłumaczenie:
 Agnieszka Ciecierska (odc. 1-13, 27-28, 30-34),
 Aleksandra Łukasiewicz (odc. 14-26),
 Robert Bielecki (odc. 29, 35-52)
Dialogi: Elżbieta Kowalska
Teksty piosenek: 
 Andrzej Brzeski (odc. 1-39, 41-42),
 Adam Krylik (odc. 44, 48-51)
Dźwięk i montaż: Aneta Michalczyk
Kierownictwo muzyczne: Adam Krylik (odc. 1-39, 41-42, 44, 48-51)
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Fijałkowska
Wystąpili:
 Jacek Kopczyński – Pan Peabody
 Olaf Marchwicki – Sherman
 Adam Krylik –
 Orkiesoptytron,
 James Madison (odc. 24)
 Jarosław Domin – 
 Pan Hobson,
 tata Pana Hobsona (odc. 47)
 Artur Kaczmarski –
 Vladimir Zworykin (odc. 1),
 cesarz (odc. 2),
 Kopernik (odc. 9)
 Zbigniew Konopka –
 jaskiniowiec (odc. 1),
 Edgar Allan Poe (odc. 4, 51),
 Budrow (odc. 10),
 Lailoken (odc. 12),
 Akashi Shiganosuke (odc. 18),
 Posejdon (odc. 28),
 król (odc. 30),
 Charles Babbage (odc. 32),
 Brytyjczyk #2 (odc. 33),
 Czyngis-chan (odc. 40-41),
 wuj Duke (odc. 45),
 Odyn (odc. 47)
 Cezary Kwieciński –
 Napoleon Bonaparte (odc. 1, 26),
 Harry Houdini (odc. 2),
 ptak (odc. 4),
 Benjamin Franklin (odc. 10),
 królewski tester (odc. 12),
 Thomas Jefferson (odc. 23)
 Marta Smuk – Christine (odc. 1, 3-4, 7, 11-12, 22, 24-27, 29, 31-32, 34, 37, 44, 46-52)
 Izabella Bukowska-Chądzyńska – Pani Yakamura (odc. 1, 7, 25, 32, 52)
 Grzegorz Kwiecień –
 Pan Yakamura (odc. 1, 7, 25, 32, 52),
 José Guapo (odc. 39)
 Józef Pawłowski –
 José B Guapo (odc. 5, 39-41),
 Czarnobrody (odc. 7),
 Frédéric Bartholdi (odc. 28),
 Koikawa Harumachi (odc. 31),
 Vincent van Gogh (odc. 34),
 niewidzialna koperta (odc. 38),
 członek bractwa (odc. 45),
 Blane (odc. 46)
 Aleksandra Radwan –
 Maria Garcia (odc. 7, 25-28, 34, 39, 48, 50),
 Shelby (odc. 8)
 Filip Rogowski –
 Wolfgang Amadeusz Mozart (odc. 2, 24),
 Ptolemeusz (odc. 5),
 Fulin (odc. 23),
 Sherman (śpiew piosenek w odc. 27-28, 37, 39),
 Jurek Waszyngton (odc. 34),
 Payton (odc. 40-41)
 Radosław Pazura –
 Marco Polo (odc. 3),
 Gaileusz (odc. 9, 16),
 Wódz „Złamane zęby” Kahdewahbeday (odc. 18),
 komentator (odc. 25)
 Paweł Szczesny –
 Chow Mein (odc. 3),
 Bąkobrody (odc. 7),
 Król Henryk VIII (odc. 12),
 Starlos (odc. 13),
 Generał Sierżant (odc. 13),
 słoń Hannibal (odc. 16),
 król Hotu Matuʻa (odc. 17),
 Archytas z Tarentu (odc. 19),
 James Braid (odc. 21),
 Charles Dickens (odc. 23),
 Leif Erikson (odc. 31),
 Joseph Lister (odc. 33),
 Red (odc. 34),
 Gajusz Cilniusz Mecenas (odc. 42),
 John Baker (odc. 43),
 Robert Peel (odc. 44),
 członek bractwa (odc. 45),
 sędzia konkursu cheerleaderskiego (odc. 46),
 król Rodzynek (odc. 47)
 Zbigniew Kozłowski –
 Karol Darwin (odc. 3, 37),
 Rosjanin #2 (odc. 14),
 cesarz Szahdżahan (odc. 16),
 gazeciarz (odc. 45),
 ojciec Mulan (odc. 48),
 jeden z żołnierzy (odc. 48),
 kurier (odc. 50),
 Mokare Minang (odc. 50)
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński –
 Orville Wright (odc. 4),
 hippis (odc. 11),
 Rosjanin #1 (odc. 14),
 John Newbery (odc. 18),
 Scooter (odc. 19),
 Billy Kid (odc. 20),
 Jubel (odc. 21),
 Tank (odc. 23),
 Jazzman/Barry (odc. 32),
 Brytyjczyk #1 (odc. 33),
 Fernando (odc. 34),
 William Szekspir (odc. 49)
 Janusz Wituch –
 Wilbur Wright (odc. 4),
 Karol Dickens (odc. 5),
 Marniakos (odc. 13),
 sir Richard Owen (odc. 15),
 P.T. Barnum (odc. 16),
 Leonardo da Vinci (odc. 19, 24),
 agent Smith-Cumming (odc. 22),
 Mark Twain (odc. 26),
 Arthur Sullivan (odc. 31),
 William Herschel (odc. 32),
 David Bushnell (odc. 33)
 Paweł Ciołkosz – José Guapo (odc. 5, 40-41)
 Monika Węgiel – Kleopatra (odc. 5)
 Bartek Kasprzykowski
 Andrzej Chudy –
 Johannes Gutenberg (odc. 2),
 Juliusz Cezar (odc. 5),
 koń (odc. 11),
 Gyros (odc. 13)
 Zbigniew Suszyński –
 Krzysztof Kolumb (odc. 8),
 Roberto Ublindo (odc. 8),
 Oprych (odc. 10),
 Leonardo da Vinci (odc. 10),
 Hank (odc. 21),
 William Stern (odc. 29),
 John Chapman (odc. 35),
 Robert Edwin Peary (odc. 36),
 Johann Konrad Dippel (odc. 38),
 alpinista (odc. 39)
 Ewa Szlachcic –
 Joanna D’Arc,
 Królowa Izabela (odc. 8)
 Jacek Król – 
 Agamemnon (odc. 10, 45),
 Rejgie (odc. 48)
 Julia Kołakowska-Bytner –
 Sacajawea (odc. 10, 25),
 Lady Godiva (odc. 11),
 Florence Nightingale (odc. 13),
 Katarzyna Wielka (odc. 14),
 Elżbieta I Tudor (odc. 19),
 Anna (odc. 28),
 królowa (odc. 30),
 Ada Lovelace (odc. 32),
 Weronika Warum (odc. 34),
 Lucy Walker (odc. 39),
 Mulan (odc. 48)
 Miłogost Reczek –
 Mark Twain (odc. 10),
 Zeus (odc. 13)
 Monika Pikuła –
 Smara (odc. 10, 15, 22, 28, 46),
 Olga Akuratna (odc. 14),
 Maria Antonina (odc. 21),
 królowa Hatshepsut (odc. 35)
 Julia Chatys
 Olga Szomańska
 Monika Szalaty – Bernadetta Steele (odc. 14)
 Mieczysław Morański –
 George Stephenson (odc. 15),
 John Townshend (odc. 16),
 Nikola Tesla (odc. 19),
 Juan Ponce de León (odc. 21),
 Alexander Cartwright (odc. 22),
 Arystofanes (odc. 26),
 Robert Fitzroy (odc. 30),
 William Schwenck Gilbert (odc. 31),
 Jerzy Waszyngton (odc. 33),
 Allan Pinkerton (odc. 34),
 Harry Houdini (odc. 44),
 Lord Chesterfield (odc. 45),
 Johnny Campbell (odc. 46)
 Jan Aleksandrowicz-Krasko –
 kaczor (odc. 15),
 Słodki Ciut (odc. 16),
 John Harrington (odc. 19),
 Jurij Goldentoe (odc. 22),
 barman (odc. 23),
 George Crum (odc. 24),
 Wielka Stopa (odc. 25),
 Ziryab (odc. 30),
 John Muir (odc. 35),
 Christopher Marlowe (odc. 36),
 pan Ćwok (odc. 37),
 David Thompson (odc. 38),
 Tomás de Torquemada (odc. 44),
 Manse Musa (odc. 46)
 Aleksandra Bieńkowska – Amalie Materna (odc. 15)
 Katarzyna Owczarz – Annie Oakley (odc. 20)
 Miriam Aleksandrowicz –
 pani Bartholdi (odc. 28),
 klientka Allana Pinkertona (odc. 34)
 Piotr Zelt –
 Eugeniusz Sandow (odc. 29),
 Mikołaj (odc. 36),
 Nicolas-Joseph Cugnot (odc. 38),
 Leif Erikson (odc. 47)
 Zuzanna Grabowska – Belle Starr (odc. 40-41)
 Grzegorz Wons –
 Jesse James (odc. 40-41),
 Cyrano de Bergerac (odc. 43)
 Janusz Kruciński –
 Jerzy Waszyngton (odc. 1),
 Enrico Caruso (odc. 37),
 Flawiusz (odc. 42)
 Tomasz Borkowski –
 kierownik Franek Tyran (odc. 40),
 Neron (odc. 42),
 Dyskotekowy Dan (odc. 43),
 Peter Cooper (odc. 49),
 gangster (odc. 50),
 Krzykacz (odc. 51)
 Paulina Łaba – Eunice (odc. 43)
 Paulina Komenda
 Anna Wodzyńska – Liliuokalani (odc. 52)
 Tomasz Jarosz –
 policjant (odc. 41),
 Jimmy Carter (odc. 43),
 Jaś Rozpruwacz (odc. 45),
 John Cains (odc. 46),
 Christopher Marlowe (odc. 49),
 Abraham Lincoln (odc. 52)
W pozostałych rolach:
 Przemysław Wyszyński –
 Różowobrody (odc. 7),
 Samuel Osgood (odc. 9)
 Grzegorz Pawlak – Jerzy Waszyngton (odc. 7)
 Wojciech Chorąży –
 dr Filip Pinel (odc. 9),
 policjant #1 (odc. 23),
 duch #2 (odc. 23),
 Brytyjczyk #4 (odc. 33),
 jeden z żołnierzy (odc. 48),
 Reginald (odc. 49),
 Timothy Matlack (odc. 51)
 Maciej Kosmala –
 Jose Bonilla (odc. 14),
 policjant #2 (odc. 23),
 duch #3 (odc. 23),
 Blaine (odc. 28),
 Święty Patryk (odc. 33),
 Brytyjczyk #3 (odc. 33),
 Henry E. Steinway (odc. 47)
 Marta Dobecka –
 Sandy (odc. 28),
 Widzialna Dziewczyna/Gabriela (odc. 32),
 dziewczynka (odc. 40),
 policjantka (odc. 41),
 wróżka zębuszka (odc. 43)
 Agata Gawrońska-Bauman –
 Mary Anning (odc. 29),
 prezeska telewizji (odc. 39)
 Bartosz Wesołowski – renifer (odc. 36)
 Łukasz Talik –
 Paul Revere (odc. 42),
 Juliusz (odc. 42)
 Hanna Kinder-Kiss –
 mama Duke’a (odc. 45),
 królowa Victoria (odc. 45)
 Krzysztof Pietrzak – Joe Troplong (odc. 50)
 Maciej Więckowski –
 Ludwig von Beethoven (odc. 52),
 Nostradamus (odc. 52),
 Joseph Pulitzer (odc. 52)
 Maksymilian Michasiów
 Kamil Pruban

Piosenki śpiewali: Krzysztof Pietrzak

Lektor: Wojciech Chorąży

Spis odcinków

Nagrody

Annie 
2017

 Annie - Najlepsze indywidualne osiągnięcie: dubbing w animowanej produkcji telewizyjnej  Carlos Alazraqui - jako Ponce de León w odcinku "Ponce de León"

2016

 Annie - Najlepsze indywidualne osiągnięcie: scenografia w animowanej produkcji telewizyjnej  Chris Turnham, Eastwood Wong, Kevin Dart, Sylvia Liu - za odcinek "Peabody's Parents/Galileo"

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale animowane emitowane w Telewizji Polsat
Seriale animowane emitowane w TV4 (Polska)